Immigratie- en Naturalisatiedienst, een Nederlandse overheidsorganisatie

Standaardisatiecodes 
 India, met IOC-code IND
 Indonesisch, een taal met ISO-taalcode ind
 Indianapolis International Airport, met IATA-code IND
 Indiaan (sterrenbeeld), met IAU-afkorting Ind

Zie ook 
 Onafhankelijkheid en Democratie Groep (IND/DEM), een voormalige groepering in het Europees Parlement
 IDN (doorverwijspagina)